„Бали 2002“ е футболен отбор от град Дебелец, състезаващ се в първенството на Северозападна „В“ футболна група. Собственик на „Бали 2002“ е Иво Балъков, брат на Красимир Балъков.

Играе мачовете си на стадион „Христо Ботев“ в Дебелец.

Настоящето си име отборът носи от сезон 2008/2009 след обединението на „Ботев-Бали“ Дебелец и „Янтра 2003“ Драганово.

В тима се състезават предимно юноши, като техни играещи треньори са Георги Георгиев и Николай Арнаудов. Мениджър на отбора е Николай Генчев.

Треньор на юношите и поддръжка на стадиона – Христо (Мишо) Михайлов.

Тимът разчита на екипировката на Uhlsport.

Отборът има потенциал и развива много добре своите юноши, някои от които вече играят в професионалния футбол.

Придвижането на тима за тренировка и за мачове извършва транспортната фирма „Анита“.

Програма на „Бали 2002“ за първенството на Северозападна „В“ АФГ 2008/2009 – есенен полусезон 
I кръг 16 август 2008, събота, 18:00 ч
Ситомир (Никопол) – Бали 2002 (Дебелец) 2:2

II кръг 24 август 2008, неделя, 18:00 ч
Бали 2002 (Дебелец) – Сторгозия (Плевен) 1:1

III кръг 31 август 2008, неделя, 18:00 ч
Мария Луиза (Лом) – Бали 2002 (Дебелец) 2:0

IV кръг 7 септември 2008, неделя, 17:00 ч
Бали 2002 (Дебелец) – Янтра (Габрово) 0:2

V кръг 14 септември 2008, неделя, 17:00 ч
Локомотив (Дряново) – Бали 2002 (Дебелец) 2:1

VI кръг 21 септември 2008, неделя, 17:00 ч
Бали 2002 (Дебелец) – Павликени (Павликени) 3:1

VII кръг 28 септември 2008, неделя, 17:00 ч
Левски 2007 (Левски) – Бали 2002 (Дебелец) 2:0

VIII кръг 5 октомври 2008, неделя, 16:00 ч
Бали 2002 (Дебелец) – Трявна (Трявна) 2:1

IX кръг 10 октомври 2008, петък, 16:00 ч
Ботев (Враца) – Бали 2002 (Дебелец) 3:0

X кръг 19 октомври 2008, неделя, 16:00 ч
Бали 2002 (Дебелец) – Академик (Свищов)

XI кръг 26 октомври 2008, неделя, 14:30 ч
Гигант (Белене) – Бали 2002 (Дебелец)

XII кръг 2 ноември 2008, неделя, 14:30 ч
Бали 2002 (Дебелец) – Ботев (Димово)

XIII кръг 9 ноември 2008, неделя, 14:30 ч
Бдин (Видин) – Бали 2002 (Дебелец)

XIV кръг 16 ноември 2008, неделя, 14:30 ч
Бали 2002 (Дебелец) – Чумерна (Елена)

XV кръг 23 ноември 2008, неделя, 14:30 ч
Локомотив (Горна Оряховица) – Бали 2002 (Дебелец)

Несъществуващи български футболни отбори
Дебелец